Lubuk Beringin (Bathin III Ulu), een plaats in Indonesië
Lubuk Beringin (Muara Siau), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing